

У літературі 
 Карби — збірка поезій Миколи Бажана.
 Карби — збірка оповідань Марка Черемшини.